Nedeltschewa oder Nedelcheva ist der Familien Name von:

 Marija Nedeltschewa, eine bulgarische Politikerin
 Petja Nedeltschewa, eine bulgarische Badmintonspielerin.